Исмаилово — название населённых пунктов в России:
 Исмаилово — село в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Исмаилово — деревня в Туймазинском районе Башкортостана.

См. также